Фризия — королевство на территории Нидерландов и северной Германии.
 Фризия — департамент в составе Батавской республики, королевства Голландии и Французской империи
 Восточная Фризия — регион в федеральной земле Нижняя Саксония.
 (1253) Фризия — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 9 октября 1931 года.

См. также 
 Фрисландия